Il singolare del torneo di tennis Tel Aviv Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Lior Mor 6-1, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (Campione)
 Grant Stafford (primo turno)
 Neville Godwin (quarti di finale)
 Chris Wilkinson (primo turno)

 David Nainkin (primo turno)
 Radek Štěpánek (secondo turno)
 Wayne Arthurs (primo turno)
 Vladimir Volčkov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tel Aviv Challenger 1998